

Biografia 
Nato a Benetutti (Sassari), per oltre 40 anni nell'Arma dei Carabinieri e amante da sempre del cinema, si è diplomato nel 1975 alla Scuola Civica di Cinema di Milano. Dal 1976 fa parte di "Ipotesi cinema", la scuola di Ermanno Olmi, con cui ha collaborato.

Autore di documentari, si fa conoscere al grande pubblico nel 2003 con il film "La destinazione", attualmente unica sua opera prodotta per il grande pubblico, da lui scritta e di cui ha curato anche il montaggio.
Il film ha ricevuto vari premi, tra i quali il premio della sezione "Ippocampo" al festival internazionale  Maremetraggio.

Filmografia

Regista e sceneggiatore
La destinazione (2003)

Note

Collegamenti esterni
 

Carabinieri
Nati a Benetutti